A Embrapa Agroindústria Tropical é uma unidade de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sua sede localizada no município de Fortaleza, mais especificamente no campus do Pici da Universidade Federal do Ceará.

Suas linhas de pesquisa concentram-se no desenvolvimento de produtos a partir de cadeias agroindustriais tropicais.

Essa unidade da Embrapa tem origem no Centro Nacional de Pesquisa de Caju - CNPCa, instituído em 1987 para atender as demandas dos produtores de caju. Entretanto em 1993, a Unidade teve sua missão ampliada pela demandas de outras culturas, mas sobretudo para incorporar uma visão sistêmica de cadeias produtivas, onde os diferentes elos (produção, industrialização, comercialização) devem ser estudados. Tem sua denominação alterada para Centro Nacional de Pesquisa de Agroindústria Tropical (CNPAT), adotando em 2001 a assinatura síntese de Embrapa Agroindústria Tropical.

Campos experimentais 
O Campo Experimental de Pacajus (CEP) foi criado em 1956, na cidade de Pacajus. O CEP pertenceu aos extintos Instituto de Fermentaçao e Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Nordeste (IPEANE) subordinados ao Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária (DNPEA) do Ministério da Agricultura. A partir de 1974, o campo passou a integrar o sistema Embrapa, com a Unidade de Pesquisa de Âmbito Estadual. Essa unidade foi cedida em comodato a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará (Epace) até 1987, ano da extinção desta.

O Campo Experimental do Curu (CEC) foi criado em 1993 por meio de um contrato entre a Embrapa e o DNOCS na cidade de Paraipaba.

Ligações externas 
 

Embrapa
Ciência e tecnologia em Fortaleza